Соња Немска  (Панађуриште, 16. јануар 1981) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Талисман}- (2006)
 -{Правена съм за ръцете ти}- (2014)

Видеографија

Тв верзије 

Рођени 1981.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи